Opechona är ett släkte av plattmaskar. Opechona ingår i familjen Lepocreadiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Opechona